

Astronomia 
 L5 – sottoclasse della classificazione stellare
 L5 – quinto punto di Lagrange nel problema dei tre corpi

Codici 
 L5 – codice vettore IATA di Lufttransport A/S

Medicina 
 L5 – quinta vertebra lombare
 L5 – quinto nervo spinale lombare

Musica 
 L5 (Elles cinq) – gruppo musicale francese nato dal programma Popstars
 L5 – album discografico delle L5 del 2001
 Gibson L5 – chitarra elettrica della Gibson

Armamenti 
 L5 – siluro francese